In de katholieke liturgie zijn er twee zaken die met het woord ciborie of ciborium worden aangeduid:

De altaarciborie
De Ciborie (liturgisch vaatwerk) die tot het Liturgisch vaatwerk behoort.